Bronisław Jarosz (–1974) – oficer, krawiec, malarz
 Bronisław Jarosz (1910–1993) – działacz turystyczny
 Bronisław Jarosz (1924–1977) – oficer, lekarz